Piferrer ist der Familienname von

Xavier Bordas i Piferrer (1914–1936), römisch-katholischer Ordenspriester und Märtyrer
Pau Piferrer i Fàbregas (1818–1848), spanischer Autor und Journalist